Al-Muzaffar Taqi al-Din Umar – principe Ayyubida
 Ibn Taymiyya Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad – giurista e teologo arabo ḥanbalita
 Taqi al-Din al-Subki – giurista Ash'arita
 Taqī al-Dīn Ahmad ibn ʿAlī ibn ʿAbd al-Qādir ibn Muhammad al-Maqrīzī – storico egiziano
 Taqi al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Fasi – storico marocchino
 Taqī al-Dīn Muḥammad ibn Maʿrūf – matematico e astronomo arabo
 Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali – traduttore marocchino
 Takiyettin Mengüşoğlu – filosofo turco
 Takieddin el-Solh – politico libanese
 Taqi al-Din al-Nabhani – teologo islamico palestinese
 Ziad Takieddine – imprenditore francese e libanese